

Кремниця — село в Либитінському районі Новгородської області.
 Кремниця — присілок у складі Західнодвінського району Тверської області.
 Кремниця — річка в Ступінському районі Московської області.

Кремниця — місто в окрузі Ж'яр-над-Гроном, Банськобистрицький край.